

Personen 
Jean-Martin Charcot (1825-1893), Frans arts
Jean-Baptiste Charcot (1867-1936), Frans wetenschapper en poolreiziger

Aardrijkskunde 
Charcotbaai, baai in Antarctica
Charcoteiland, eiland in Antarctica